3 miejscowości w Portugalii:
 Vila Verde – miejscowość i gmina w dystrykcie Braga
 Vila Verde – miejscowość w gminie Figueira da Foz
 Vila Verde – miejscowość w gminie Mirandela